HNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hinchinbrook Island (Australia)